Noordelijke kastanjestaartmiervogel
 Zuidelijke kastanjestaartmiervogel